Милешти има више значења:

 Милешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Милешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији